Die UK Championship 1980 waren ein Snookerturnier, das vom 16. bis 28. November 1980 in Preston ausgetragen wurde. Das Finale gewann Steve Davis mit 16:6 gegen Alex Higgins.

Preisgeld 
 Sieger: 6000 £
 Finalist: 3000 £ (/ 4000 £)
 Halbfinalisten: 1500 £ (/ 2000 £)
 Viertelfinalisten: 1000 £
 Achtelfinale: 500 £
 Letzte 24: 250 £

 Insgesamt: 22.000 £ (/ 24.000 £)

Ergebnisse 
34 Spieler nahmen an dem Turnier teil.

1. Runde

2. Runde

3. Runde

Finalrunde

Einzelnachweise 

1980
Snookerveranstaltung 1980
Billardturnier in Preston